

Sigle
 Folding@home  – progetto di calcolo distribuito
 FAH - Aeronautica militare dell'Honduras

Codici 
 FAH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Farah (Afghanistan)